Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1904.

Beals Wright und Edgar Leonard konnten sich im Doppelwettbewerb mit 6:4, 6:4 gegen die Paarung Robert LeRoy und Alphonzo Bell durchsetzen. Wright gewann später auch noch den Einzelwettbewerb gegen LeRoy. Ein Spiel um Platz drei wurde nicht ausgespielt, beide Halbfinalistenpaare erhielten eine Bronzemedaille.

Insgesamt nahmen 15 Paarungen am Doppelwettbewerb teil. Hugo Hardy war, wie im Einzel, als Deutscher der einzige Spieler, der nicht aus den Vereinigten Staaten kam.

Beim Finalergebnis unterscheiden sich die Quellen in ihren Angaben. Manche führen nur die ersten zwei Sätze als Ergebnis, es bleibt unklar, ob ein dritter Satz gespielt wurde.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITF.com (englisch)
 Ergebnisse auf sports-reference.com (englisch)
 Wudarski, Pawel (1999) - Wyniki Igrzysk Olimpijskich (polnisch; PDF; 150 kB)

Tennis-Herrendoppel
1904
Tennisturnier 1904
Tennisturnier in St. Louis